De Tour Down Under 2013 (Engels: 2013 Santos Tour Down Under) was de vijftiende editie van deze meerdaagse wielerwedstrijd die van 22 tot en met 27 januari in en rondom Adelaide in Australië werd verreden. Deze etappekoers was de openingskoers van het UCI World Tour-seizoen.

Naast de achttien teams van de World Tour nam ook het Australische Team UniSA-Australia deel. Dit is een selectie van Australische renners, waarvan de eigen ploeg niet start in de Tour Down Under. De eindzege in deze rittenkoers werd opgeëist door de slechts 23-jarige Nederlandse rijder Tom-Jelte Slagter, waarmee hij zijn werkgever, de flink onder vuur gelegen voormalige Rabobankploeg Blanco Pro Cycling een grote zege bezorgde.

Deelnemende ploegen 
Hoewel Team Katjoesja later aan de UCI World Tour 2013 toegevoegd is, waren ze in eerste instantie niet toegelaten en ze hebben de Tour Down Under dus moeten missen.

Cancer Council Helpline Classic 
Voorafgaand aan deze etappewedstrijd wordt op zondag 20 januari traditiegetrouw de 'Tour Down Under Classic' gereden, een criterium in Adelaide. Deze wedstrijd telt niet mee voor het klassement en maakt ook geen deel uit van de UCI WorldTour. De wedstrijd werd gewonnen door André Greipel.

Tour Down Under

Rittenschema

Uitslagen

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Klassementen

Externe link 
  Officiële website

2013
UCI World Tour 2013
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2013